Набиба Нафтали Тему (; 20 апреля 1945, Сотик, Рифт-Валли, Кения — 10 марта 2003, Найроби, Кения) — знаменитый кенийский бегун на длинные дистанции. Чемпион Олимпийских игр 1968 года на дистанции  и бронзовый призёр на дистанции .

Заниматься лёгкой атлетикой начал в . После окончания школы поступил в ряды . Принял участие в олимпийских играх 1964 года в Токио сразу на двух дистанциях. Бежал , но не смог добежать до финиша. Через несколько дней бежал марафон, в котором занял 49-e место. В 1965 году стал серебряным призёром в беге на  на Всеафриканских играх и в 1966 году — золотым призёром в беге на  в Играх Содружества. На олимпийских играх в Мехико выиграл сразу две медали, а в марафоне занял . На олимпиаде в Мюнхене бежал , но ничего серьёзного не добился.

Нафтали является первым африканским бегуном, которому удалось стать олимпийским чемпионом на дистанции . Победитель кросса Cinque Mulini 1970 года. В 1973 году вышел на пенсию. В знак признания его выдающихся успехов в спорте президент Кении Джомо Кениата подарил ему ферму в районе Северный Мугиранго. Умер 10 марта 2003 года в национальном госпитале от рака простаты.

Личные рекорды:
  — 13:36.6 (1971 год)
  — 28:21.8 (1971 год)

Примечания

Ссылки 
 Биография 

Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1968 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Бегуны на длинные дистанции Кении
Олимпийские чемпионы от Кении
Умершие от рака предстательной железы